Пеунешть () — комуна в Румунії, у повіті Вранча.
 Пеунешть () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Пеунешть.
 Пеунешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Чомеджешть.
 Пеунешть () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Годяну.